Zoukou – arrondissement del Benin nel comune di Djidja (dipartimento di Zou)
Zoukou – arrondissement del Benin nel comune di Zogbodomey (dipartimento di Zou)